Зеле́нькино и Зеле́нкино:

Зеленькино 
 Зеленькино — деревня в Великолукском районе Псковской области
 Зеленькино — микрорайон города Ржева Тверской области.

Зеленкино 
 Зеленкино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Зеленкино — деревня в Татищевском районе Саратовской области.